Екатерина Хомякова:
 Хомякова, Екатерина Владимировна (род. 1987) —  российская пляжная волейболистка.
 Хомякова, Екатерина Михайловна (1817—1852) — хозяйка московского салона.